Madrange, marque  agroalimentaire industrielle française ;
 la Madrange, ruisseau français du département de la Corrèze.

Homophone 
 Madranges, commune française du département de la Corrèze.